Příjmení Frankenberger nosí více osobností:

 Ferdinand Frankenberger (1870–1956) – rakouský politik a poslanec
 Otakar Frankenberger (rozcestník)  – více osobností
 Zdeněk Frankenberger (1892–1966) – český lékař
 Zdenko Frankenberger Daneš (* 1920) – český matematik a geofyzik

Německá příjmení
Česká příjmení